Jalgpalliklubi Viljandi Tulevik eller Tulevik är en fotbollsklubb från Viljandi i Estland.

Placering tidigare säsonger

Trupp 2019 
Uppdaterad: 15 maj 2019

Källor

Externa länkar
 Officiell webbplats
 JK Viljandi Tulevik på Soccerway

Fotbollsklubbar i Estland
sportklubbar bildade 1912